Канта Ранас има више значења:

 Канта Ранас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Канта Ранас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Канта Ранас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Канта Ранас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику